La saison 2021-2022 de Segunda División RFEF est la première édition de la nouvelle quatrième division. La compétition débute le  et s'achève le .

En fin de saison, le premier de chaque groupe est promu en Primera División RFEF alors que les équipes classés entre la  et la  de chaque groupe disputent les barrages pour déterminer les cinq autres équipes promues. En bas de classement, les quatre derniers de chaque groupe sont relégués en Tercera División RFEF alors que les quatre moins bons  disputent les barrages de relégation pour déterminer les deux autres équipes relégués.

Équipes participantes

Localisation

Participants 
Un total de 90 équipes participent au championnat, trente-six d'entre-elles sont issues de Segunda División B, l'ancienne troisième division, auxquelles s'ajoutent cinquante-quatre promus de Tercera División. Les 90 équipes participantes sont réparties en cinq groupes de dix-huit équipes.

Légende des couleurs

Compétition 
Le classement est établi sur le barème de points (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte des points en confrontations directes, puis de la différence de buts en confrontations directes, puis de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués et enfin du nombre de points de fair-play.

Groupe 1

Classement

Matchs

Groupe 2

Classement

Matchs

Groupe 3

Classement

Matchs

Groupe 4

Classement

Matchs

Groupe 5

Classement

Matchs

Classement des équipes classées  
Les quatre moins bons  disputent les barrages de relégation.

Barrages de promotion 
Le  au  de chaque groupe prennent part aux barrages en match unique. En cas d'égalité dans les prolongations, l'équipe la mieux classée est la gagnante. Dans le cas où les deux équipes ont terminés à la même position, une séance de tirs au but est organisée. Les matches sont déterminés par tirage au sort, opposant les équipes les mieux classées aux équipes les moins bien classées, en évitant, dans la mesure du possible, les confrontations entre équipes d'un même groupe. Les cinq vainqueurs des barrages obtiennent une place dans la division supérieure la saison suivante.

Demi-finales 
Les demi-finales des barrages de promotion se déroulent les 21 et 22 mai. Le tirage au sort des demi-finales a lieu le 16 mai. Les dix vainqueurs accèdent à la finale des barrages.

Finales 
Les finales se déroulent les 28 et 29 mai. Le tirage au sort des finales a lieu le 23 mai. Les cinq vainqueurs sont promus en Primera División RFEF.

Barrages de relégation 

Les barrages de relégation se déroulent le 22 mai. Le tirage au sort a lieu le 16 mai. Les deux vainqueurs se maintiennent en Segunda División RFEF, tandis que les deux perdants sont relégués en Tercera División RFEF.

Équipes qualifiées pour la Coupe d'Espagne 
Les cinq premiers de chaque groupe, à l'exclusion des équipes filiales, sont qualifiées pour la prochaine édition de la Coupe d'Espagne. La place des filiales est occupée par les équipes les mieux classées suivantes. Les équipes qualifiées sont les suivantes :

Bilan de la saison

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 

2021-2022
Espagne M4
Football M4
Espagne M4